Justinus kan henvise til flere artikler:
Martyren Justinus Martyr.
Historikeren Justin.